Wasco est le nom de plusieurs localités aux États-Unis:
 Wasco (Californie)
 
 Wasco (Oregon)
 Comté de Wasco en Oregon

Voir aussi 
 Wasco (tribu)

Homonymie de localités aux États-Unis